Basara peut désigner :

Toponymes 
 Basara, une localité de Croatie située dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
 Basara, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
 Basara, un quartier de Larrabetzu, en Espagne

Anthroponymes 
 Svetislav Basara (1953-), écrivain serbe

Autres 
 Basara, un manga de Yumi Tamura initialement publié entre  et  par la Shogakukan.